Beikala oder Beicala steht für:

 Foho-Ai-Lico, ein osttimoresischer Suco
 Beikala (Ort), ein Ort in dem Suco